Хшонстово може да се отнася за:

 Хшонстово – село в Полша, Великополско войводство, Шремски окръг, община Кшьонж Великополски
 Хшонстово – село в Полша, Западнопоморско войводство, Каменски окръг, община Камен Поморски
 Хшонстово – село в Полша, Куявско-Поморско войводство, Иновроцлавски окръг, община Гневково
 Хшонстово – село в Полша, Куявско-Поморско войводство, Накловски окръг, община Накло над Нотеч
 Хшонстово – село в Полша, Поморско войводство, Члуховски окръг, община Члухов